Тве́стен () — немецкая фамилия:
 Твестен, Август (1789—1876) — немецкий протестантский богослов; отец Карла Т.
 Твестен, Карл (1820—1870) — немецкий политический деятель, сын Августа Т.